Osoby o tym nazwisku:
 Carmen Ionesco – rumuńska i kanadyjska lekkoatletka
 Eugène Ionesco – awangardowy francuski dramaturg